La bave est l'autre nom donné à la salive quand elle s'écoule de la gueule des animaux ou de la bouche de l'homme ;
 La Bave est une rivière française du Massif central, affluent de la Dordogne.
 La Bave (SANDRE H6061000) est un ruisseau français de 11,8 km de longueur, affluent de la Risle en Normandie.
 Le Bave est un ruisseau français du Massif central, affluent de l'Alagnon.

Homonymie d'hydronyme